zraka (matematika), dio pravca ograničen nekom točkom,
 zraka (fizika), snop usmjerene svjetlosti ili drugog elektromagnetskog zračenja koji ima svoj smjer i jačinu.